Tiergarten steht für:

 Zoo, zoologischer Garten – dort auch zu Listen von Zoos, die „Tiergarten“ genannt werden
 Wildpark, Gehege, vor allem für einheimische Wildtiere
 Jagdpark, Park oder Teil der Landschaft, in dem hauptsächlich Wild gehalten und gejagt wurde 

Tiergarten ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Bezirk Tiergarten, ehemaliger Berliner Bezirk
 Tiergarten (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Nordrhein-Westfalen

Ortslagen: 
 Tiergarten (Altena), Ortsteil von Altena, Deutschland
 Berlin-Tiergarten, nach dem Großen Tiergarten benannten Ortsteil in Berlin
 Tiergarten (Erfurt), Viertel im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen, Deutschland
 Tiergarten (Neuenstein), Weiler im Stadtteil Kirchensall der Stadt Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Tiergarten (Oberkirch), Stadtteil von Oberkirch, Baden-Württemberg
 Tiergarten (Oranienburg), Wohnplatz der Stadt Oranienburg, Brandenburg
 Tiergarten (Pforzheim), Wohnviertel in Pforzheim auf dem Gelände der ehemaligen Buckenbergkaserne
 Tiergarten (Schleswig), ein Wald bei Schleswig
 Tiergarten (Gemeinde Wiesing), Ortschaft von Wiesing, Bezirk Schwaz, Tirol
 Tiergarten (Drage), Ortsteil der Gemeinde Drage (Steinburg) in Schleswig-Holstein, Deutschland

Baulichkeiten:
 Bahnhof Berlin-Tiergarten, Berlin
 ein Streckenabschnitt auf der Nürburgring-Nordschleife, siehe Nordschleife #Streckenabschnitte

Gebiete:
 Tiergarten (Aurich), Wäldchen in Aurich, Niedersachsen
 Tiergarten (Neue Mühle), ehemaliges Jagdrevier und heutiges Naturschutzgebiet in Königs Wusterhausen, Brandenburg
 Tiergarten Hannover, Parkanlage mit Waldgebiet im Stadtteil Kirchrode von Hannover
 Großer Tiergarten, Parkanlage in Berlin
 Kleiner Tiergarten, Parkanlage in Berlin
 Lainzer Tiergarten, Park und Naturschutzgebiet in Wien
 Wolbecker Tiergarten, Waldgebiet im westfälischen Münster

Siehe auch:
 Thiergarten
 Wildgarten
 Tiergartenbreite, Stadtteil von Wolfsburg, Niedersachsen